Team BikeExchange má více významů:
 Team BikeExchange–Jayco (mužský tým) – mužský profesionální cyklistický tým
 Team BikeExchange–Jayco (ženský tým) – ženský profesionální cyklistický tým